

Astronomia 
 M48 – oggetto del Catalogo di Messier

Trasporti 
 M48 – autostrada britannica dal Severn Bridge, verso Thornbury e Newport (Monmouthshire) attraverso un ponte sul Severn

Altro 
 M48 Patton carro armato statunitense